Simon van der Geest ist der Name folgender Personen:

* Simon van der Geest (Sänger) (1935–2001), niederländischer Sänger (Tenor) 
 Simon van der Geest (Schriftsteller) (* 1978), niederländischer Schriftsteller